Александр Порфирьевич Веретенников (1870—1936) — чиновник Министерства иностранных дел, гласный Санкт-Петербургской городской думы.

Биография 
Из дворян Санкт-Петербургской губернии. Домовладелец города Санкт-Петербурга. Сын тайного советника Порфирия Алексеевича Веретенникова. Старший брат Алексей — генерал-майор.

По окончании Императорского училища правоведения в 1891 году поступил на службу в Министерство иностранных дел и был причислен к Азиатскому департаменту. В 1893 году был назначен секретарем русского консульства в Яссах (Румыния), а в 1895 году был назначен делопроизводителем VIII класса в Азиатском департаменте. Затем последовательно занимал должности делопроизводителя VII, VI и V класса в Первом департаменте Министерства иностранных дел. В 1912 году был произведен в действительные статские советники и назначен чиновником особых поручений IV класса при министре иностранных дел.

Избирался гласным Санкт-Петербургской городской думы, состоял секретарем Санкт-Петербургского общества призрения неимущих детей (1906—1916) и председателем 3-го городского попечительства о бедных в Петрограде. Был членом ЦК Союза 17 октября.

После Октябрьской революции выехал через Данию в Берлин, где состоял заместителем начальника Офиса русских беженцев, входил в комиссию Земгора по организации помощи голодающим в России. В 1920 году стал членом-основателем и председателем Объединения русских масонов в Вильмерсдорфе, а в 1922 году — членом-основателем берлинской ложи «Великий свет Севера». В 1923 году переехал в Париж, где входил в ложу «Лотос» № 638 Великой ложи Франции и в капитулы Русского совета 33 степени «Астрея» и «Друзья любомудрия».

Умер в 1936 году в Антверпене.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1902)
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1905)
 Высочайшее благоволение (1905)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1915)

Иностранные:
 иерусалимский Золотой крест (1898)
 французский Орден Почетного Легиона, офицерский крест (1899)
 турецкий Орден Меджидие 3-й ст. (1900)
 греческий Орден Спасителя, офицерский крест (1901)
 румынский Орден Короны, командорский крест (1905)
 персидский Орден Льва и Солнца 2-й ст. со звездою (1905)
 сербский Орден Святого Саввы 2-й ст. (1907)
 японский Орден Священного сокровища 2-го класса (1908)
 румынский Орден Звезды, большой офицерский крест (1908)
 турецкий Орден Османие 2-й ст. (1910)
 черногорский Орден Князя Даниила I 2-й ст. (1910)
 сербский Орден Белого орла 3-й ст. (1911)
 итальянский Орден Короны, большой офицерский крест (1911)
 болгарский Орден Св. Александра 2-й ст. (1911)
 бухарский Орден Золотой звезды 1-й ст. (1911)

Источники 
 Ежегодники Министерства иностранных дел на 1893—1916 годы. — СПб., 1893—1916.
 Список гражданским чинам четвертого класса. Исправлен по 1 сентября 1915 года. — Пг., 1915. — С. 1683.
 Н. Л. Пашенный Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты. — Мадрид, 1967.
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. — М. РОССПЭН, 2001. — С. 175.
 Петербургская городская дума, 1846—1918. — СПб.: Лики России, 2005. — С. 472.
 Российское зарубежье во Франции 1919—2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. — М., 2008.

Примечания 

Выпускники Императорского училища правоведения
Гласные Санкт-Петербургской городской думы
Действительные статские советники
Октябристы
Русские эмигранты первой волны во Франции
Масоны ВЛФ